Доброво́льск (до 1938 года — Пил(л)ька́ллен (нем. Pillkallen), с 1938 по 1947 год — Шло́ссберг (нем. Schlossberg; букв. Замковая гора) — посёлок сельского типа в Краснознаменском городском округе Калининградской области.

Является административным центром Добровольского сельского поселения.

География 
Посёлок располагается на востоке Калининградской области, примерно в 45 км к северо-востоку от Черняховска, в 55 км к юго-востоку от Советска и 125 км к востоку от Калининграда.

История

Ранняя история 
Поселение относилось к исторической области Надровия, которая (вместе с Самбией) оказалась в составе государства Тевтонского ордена в ходе постепенного завоевания Тевтонским орденом земель пруссов (по основании в 1255 году Кёнигсбергского замка на Самбийском полуострове).

Пилькаллен был основан в 1510 году — в составе католического государства Тевтонского ордена.

В составе немецкой Пруссии 
С 1525 года, по исходе польско-тевтонской войны — в составе «секуляризированного» (под влиянием идей Мартина Лютера) герцогства Пруссия, первого в истории протестантского государства.

В 1549 году была построена деревянная евангелическая кирха, а в 1550 году открыта школа. С 1561—1562 годов в Пилькаллене стали проводиться ежегодные торговые ярмарки.

С 1701 года в составе Королевства Пруссия.

Прусский король Фридрих Вильгельм I дал Пиллькаллену (как и соседнему Гумбиннену) права города 16 марта 1725 года. 

В 1818 году была построена реформистская кирха, которая просуществовала до 1925 года. 

В 1892 году открылось движение по железной дороге Шталлупёнен (ныне Нестеров)— Пиллькаллен, а в 1901 году было открыто движение по узкоколейной железной дороге Пиллькаллен—Лазденен (ныне Краснознаменск). В 1910 году на горе Мюлленберг построена водонапорная башня. 

Во время Первой мировой войны город дважды занимался русскими войсками: в августе 1914 года кавалерийскими частями 1-й русской армии генерал-лейтенанта Хана Нахичеванского и с октября по январь 1915 года. 

В 1934 году на торговой площади возле кирхи был установлен памятник в честь погибших в годы войны немецких солдат. В 1933—34 годах были построены районная больница на 130 мест, городской стадион и купальня.

В Восточной Пруссии Пилькаллен был известен сельскохозяйственными и промышленными ярмарками. Пользовались известностью местные традиционные напитки — коктейли «Пиллькаллер» и «Молоко кобылиц из Пилькаллена».

У Пилькаллена был свой герб, в верхнем червлёном поле которого были изображены три золотые мельницы, а внизу — серебряная крепостная стена с воротами.

В 1938 году, при Гитлере, в рамках ликвидации топонимов литовского происхождения, город был переименован в Шлоссберг. Перед Второй мировой войной население города составляло 5 800 жителей.

В составе СССР и России 
В конце Великой Отечественной войны 16 января 1945 года городом овладели войска 3-го Белорусского фронта в ходе Инстербургско—Кенигсбергской операции (часть сил   ). Во время боёв город 4 раза переходил из рук в руки. Потери Красной Армии были весьма значительны, в связи с чем Пилькаллен был переименован (в статусе города) в Красноармейск.

25 июля 1947 года Пилькаллен был переименован в Добровольск и утратил статус города. Позже, примерно в 1947 году, когда область была поделена на районы, центр района был перенесён в нынешний Краснознаменск, который в 1945 году был назван Добровольском, потому как сдался на милость завоевателей добровольно. После этого Красноармейск был переименован в Краснознаменск, а название Добровольск было закреплено за существующим ныне посёлком.

1 сентября 1948 года начались занятия в семилетней школе, разместившейся в здании бывшего отеля. В 1952 году семилетняя школа стала средней. 9 мая 1978 года был открыт мемориал на братской могиле советских воинов, павших в 1944—1945 годах.

30 июля 2009 года утверждён флаг и герб Добровольска.

Население

Инфраструктура 
В посёлке есть средняя школа и психоневрологический интернат «Дубрава».

Ежегодно проводится местный праздник — День посёлка.

В Добровольске расположено несколько воинских кладбищ и памятников:
 Немецкое и русское кладбища солдат, погибших во время Первой мировой войны.
 Памятник (обелиск) погибшим на франко-прусской войне 1870−1871 годов.
 Мемориальный комплекс воинам, погибшим во Второй мировой войне — на сегодняшний день там захоронено примерно 5 300 человек.

Ссылки 
 Описание герба
 
 
 Фотографии посёлка (1994 год)
 Пахалюк К. Пилькалленский отряд
 Наша летопись
 Пиллькаллер

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района
Бывшие немецкие города
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Бывшие немецкие города (Восточная Пруссия)